Безопа́сность — название нескольких телесериалов: «Безопасность» — российский сериал (в эфире с 2017 года).
 «Безопасность» — британский сериал (в эфире с 2018 года).